Danmarksmesterskab i håndbold har flere betydninger:

 Damehåndboldligaen – damernes håndboldliga
 Håndboldligaen – herrernes håndboldliga

Se også
Danmarksturneringen i håndbold